Сен-Лу:

 Сен-Лу — коммуна во Франции, в департаменте Алье.
 Сен-Лу — коммуна во Франции, в департаменте Крёз.
 Сен-Лу — коммуна во Франции, в департаменте Луар и Шер.
 Сен-Лу — коммуна во Франции, в департаменте Манш.
 Сен-Лу — коммуна во Франции, в департаменте Марна.
 Сен-Лу — коммуна во Франции, в департаменте Ньевр.
 Сен-Лу — коммуна во Франции, в департаменте Приморская Шаранта.
 Сен-Лу — коммуна во Франции, в департаменте Рона.
 Сен-Лу — коммуна во Франции, в департаменте Тарн и Гаронна.
 Сен-Лу — коммуна во Франции, в департаменте Юра.

См. также 
 Сен-Лу-ан-Комменж
 Сен-Лу-де-Фрибуа
 Сен-Лу-Каммас
 Сен-Лу-Ор